Haideți, Tineri Titani! (în engleză Teen Titans Go!) este un serial de animație bazat pe seria de benzi desenate DC Comics Tinerii Titani, o continuare a serialului Tinerii Titani din 2003, difuzat pe Cartoon Network. Acesta prezintă un spin-off de comedie și aventură care nu are prea multă continuitate față de serialul animat din care se inspira, aducând la iveală și diferite momente din viața obișnuită a supereroilor, atunci când aceștia nu trebuie să salveze lumea de diferiți răufăcători.

Serialul prezintă un nou stil de animație grafică, aceasta ajutând la comedie și umor, fiind în general un spin off cu puțină continuitate față de alte serii DC. Multe personaje cu puteri supranaturale sau supereroi își fac apariția în cadrul seriei pentru perioade scurte de timp, iar umorul prezent este de obicei unul negru.

Serialul este cu acord parental pentru că unele episoade pot conține scene de violență și/sau nuditate.

Premiera în România a fost în 10 februarie 2014 pe canalul Cartoon Network. În 1 ianuarie 2018 sezoanele 1, 2 și 3 ale serialului au fost adăugate pe platforma Netflix România, complet needitate și necenzurate. Treptat, celelalte sezoane sunt adăugate.

Un film bazat pe acest serial, intitulat Haideți, Tineri Titani, la film! (en. Teen Titans Go! To the Movies), a fost difuzat în cinematografe în 27 iulie 2018, iar în România în 17 august 2018. Will Arnett și Kristen Bell s-au alăturat.

Despre serial 
În acest serial este vorba de aceiași cinci eroi adolescenți pe care deja îi cunoașteți, cu aceleași superputeri, dar mult mai ciudați, amuzanți, leneși, nebuni și glumeți. Dar Robin este foarte supărat când titanii nu-l ascultă, plus că are probleme cu controlul și este puțin ciudat, dar ceilalți sunt și mai ciudați decât el.

Personaje 
Protagoniștii din Haideți, Tineri Titani! sunt aceiași cinci eroi adolescenți pe care deja îi cunoașteți. Robin este și acum liderul grupului, el reprezentând un ajutor de nădejde al lui Batman care a fost însărcinat cu o echipă de membri de vârsta lui.

 Robin este un perfecționist, puțin nebun și instabil din punct de vedere emoțional, având și un complex de inferioritate pentru că este singurul membru al echipei care nu are puteri. El e îndrăgostit de Starfire. El este foarte nemulțumit și supărat când titanii nu-i ascultă ordinele. Este principalul membru al grupului, motiv dat de autoritatea sa pricepută.

 Raven este fata demonică și sarcastică a grupului, care vrea să fie lăsată singură, este fiica lui Trigon și atunci când se enervează, i se înroșesc ochii și i se ascut dinții, transformându-și vocea într-una demonică. Are o pelerină violet. Personalitatea ei seamănă cu cea a lui Anais din Uimitoarea lume a lui Gumball și cu a lui Amanda din Dr. Super Pantaloni. Ea este descrisă ca fiind ceva cu adevărat înspăimântător, care te duce cu gândul la cele mai bântuite locuri din lume. Ea a devenit dușmancă de la naștere, iar acum e dușmancă dacă se enervează sau poate din pricina sarcasmului, sau din motiv că e demon poate. Ea e cel mai malefic membru al grupului, motiv dat de sarcasmul ei de influență nefastă. Spre deosebire de ceilați membri, ea știe, poate din cauza sarcasmului.

 Starfire este cea de-a doua fată a grupului, aceasta fiind de fapt o extraterestră de pe Tamaran care se chinuie să se integreze în societatea umană. Robin o place foarte mult, dar nu când se enervează, căci atunci ochii săi se înverzesc, la fel și pielea. Animalul ei de companie se numește Silky. Ea e cel mai optimist membru al grupului.
 Cyborg reprezintă ciborgul jumătate om jumătate robot, fiind un băiat de obicei calm care-și iubește prietenii foarte mult și care ar face orice pentru ei. El este adesea mai interesat să mănânce pizza și să joace jocuri video alături de prietenul lui cel mai bun, Beast Boy, lăsând luptele cu răufăcătorii pe locul doi de oricâte ori poate. El are o mașină. Iubita lui e Jinx, o infractoare din Stup. Replica lui e Booyah. Alături de Beast Boy, ei sunt cei mai leneși membri ai grupului.
 Beast Boy, ultimul dar nu cel din urmă membru al echipei de titani, este un băiat verde și cel mai bun prieten al lui Cyborg. El preferă să se uite la televizor și să mănânce murături, dar și legume, iar când se luptă se poate transforma în tot felul de animale care-l ajută în luptă, acestea fiind mereu verzi ca el. Îi place foarte mult Tofu și Burrito. Este vegetarian și urăște carnea.
Silky, este animalul de companie al lui Starfire și mascota tinerilor titani.

Dublajul în limba română

Versiunea veche (sezonul 1) 
Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.

 Florian Silaghi - Robin, Speedy

 Anca Sigmirean - Starfire

 Alexandru Rusu - Cyborg

 Corina Cernea - Raven

 Paul Zurbău - Beast Boy

 Adrian Moraru - Narator (ep. 6), Spiritul canapelei, Pain Bot, Ed

 Iulia Tohotan - Terra, Batgirl

 Gabriela Codrea - Mas și Menos, Mama M, Bătrânică

 Petre Ghimbășan - Narator (ep. 22, 23, 35), Bastonul magic, Bumerang

 Ioana Dagău - Kitten, Jayna, Perry, Sparkleface

 Sorin Ionescu - Trigon, Killer Morth, Zan, Doctor Light, Pasăre #1, Brother Blood

 Rin Tripa - Gizmo, Spiritul canapelei sportive

 Alina Leonte - Jinx, Conchita Fernandez

 Carina Chereji - Butterbean

 Adrian Locovei - Spiritul canapelei (ep. 28)

 Ion Ruscuț - Copacul univers, Regele magiei, Fostul soț al Conchitei

 Răzvan Vicoveanu - Bumerang (ep. 45), Pasăre #2

 Ion Abrudan - Bătrân

Versiunea nouă (sezoanele 1 - prezent) 
Dublajul a fost realizat de studioul Ager Film.

 Viorel Ionescu - Robin, Băț (ep. 45), Puști (ep. 60), Scooby-Doo (ep. 256)

 Adina Lucaciu - Starfire, Blossom (ep. 144)

 Ioan Andrei Ionescu - Cyborg (sezoanele 1-5)

 Gabiel Costin - Cyborg (ep. 259-prezent)

 Florentina Țilea - Raven

 Raul Stănulescu- Beast Boy, Jelly Roll, Mas și Menos (ep. 157)

 Tomy Weissbuch - Beast Boy

 Răzvan Georgescu - Trigon, Vegetor (ep. 68), Moartea (ep. 60), Spiritul halloween (ep. 71), George Washington (ep. 56), Doctor Light (ep. 57), Gumdrop Goblin, Control Freak, Spiritul canapelei sportive, Detectivul Chimp, Managerul (ep. 15), Virusul (ep. 73), Bătrân, Regele magiei (ep. 51), Vrăjitorul păpușă (ep. 52)

 Andra Mărgineanu - Mama Natură (ep. 59), primul monstru (ep. 63), Sandvișul perfect (ep. 66), Sparkleface, Jayna, Terra (sezoanele 1 - 2), Parry

 Anca Iliese - Blackfire (ep. 53), Jinx, Prezentatoarea (ep. 56), Doctor (ep. 73), Bătrânică, Fata Robin, Rose Wilson, Conchita Fernandez, Butterbean, Batgirl

 Damian Victor Oancea - Fratele Sânge-Viu (sezoanele 1 - 3), Aqualad, Doctor Light, Nightwing, Spiritul canapelei, Más și Menos, Birdarang, Întunecatul Robin, Fostul soț al Conchitei

 Eugen "Geo" Morcov - Fratele Sânge-Viu (sezoanele 4 - prezent), alte voci

 Grațiela Ene - John (ep. 70)

 Isabela Neamțu - Klatak (ep. 69)

 Ionuț Ionescu - Trigon

 Tiron Valentino - Brian (ep. 58)

 Andra Gogan - Creierul lui Starfire (ep. 61), Groaznica Teri (ep. 62), al doilea monstru (ep. 63)

 Sandu Pop - Buttermilk Biscuit

 Viorel Cojanu - Gizmo (sezoanele 1 - 3), Zan, Zippy, Speedy, Clasic Robin

 Lucian Ionescu - Gizmo (sezoanele 4 - prezent)

 Vlad Constantinescu - Copilul Fulger (ep. 87)

 Cristian Simion - Billy Numerosul (ep. 101)

 Alina Teianu - Bubbles (ep. 144)

 Raluca Botez - Buttercup (ep. 144)

 Ionuț Grama - Mojo Jojo (ep. 144)

Andreea Gaica - Blackfire, Supergirl, Beast Girl (episodul titlurar)

Cătălina Chirțan - Terra (sezonul 5), Wonder Woman, Daphne (ep. 256)

Traducerea: Anca Florescu

Regia: Ioan Apostol (sezoanele 1 - 3), Viorel Ionescu (sezoanele 4 - prezent)

Inginer de sunet: Ioan Sandache (sezoanele 1 - 3), Linda Șaitoș (sezoanele 4 - prezent)

Episoade 
Episoadele 81, 234 și 257 nu au fost difuzate de Cartoon Network în România, datorită conținutului neadecvat și cu conotații sugestive. Episodul 81, însă, a fost pus disponibil pe Netflix dublat în română, și la fel a fost și cu celelalte două ulterior. Episodul 262 nu a fost difuzat in Romania datorită continutului neadecvat.

Referințe și note

Legături externe
 
 
 

Seriale de televiziune din 2014
Desene animate
Seriale de animație
Cartoon Network
Desene animate produse de Warner Bros.
Tinerii Titani